Маркиз де Мората-де-ла-Вега — испанский дворянский титул. Он был создан 9 сентября 1635 года королем Испании Филиппом IV для Гаспара Давилы Месии и Фелипеса де Гусмана, 2-го маркиза де Леганеса, губернатора Орана и Валенсии.

Маркизы де Мората-де-ла-Вега

История маркизов де Мората-де-ла-Вега 
 Гаспар Давила Месия и Фелипес де Гусман (? — 1666), 1-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 2-й маркиз де Леганес, 4-й герцог Санлукар-ла-Майор. Сын Диего Месии Фелипеса де Гусмана и Давилы (1580—1655), 1-го маркиза де Леганеса, и Полиссены Спинолы.
 Супруга — Франсиска де Рохас и Кордова, 6-я маркиза де Поса, дочь Франсиско де Кордовы и Хуаны де Кордовы и Рохас, 5-й маркизы де Поса. Ему наследовал их сын:

 Диего Давила Месия и Фелипес де Гусман (? — 28 февраля 1711), 2-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 3-й маркиз де Леганес, 5-й герцог Санлукар-ла-Майор.
 Супруга — Херонима Микаэла де Бенавидес, дочь Диего де Бенавидеса и де ла Куэвы, 1-го маркиза де Солера, 8-го графа де Сантистебан-дель-Пуэрто, и его первой жены, Антонии Давилы и Корелья, 7-й маркизы де Лас-Навас, 9-й графини дель-Риско и 10-й графини де Косентайна. Их брак был бездетным. Ему наследовал его двоюродный брат:

  (1689 — 3 января 1725), 3-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 4-й маркиз де Леганес, 5-й герцог Санлукар-ла-Майор, 7-й маркиз де Поса, 7-й маркиз де Альмасан, 9-й граф де Альтамира, 6-й граф де Арзаркольяр, 11-й граф де Монтеагудо и 7-й граф де Лодоса. Сын Луиса де Москосо Осорио Месии де Гусман Мендосы и Рохаса, 8-го графа де Альтамира, и Марии Анхелы де Арагон и Бенавидес.
 Супруга — Анна Николаса де Гусман и Кордова Осорио Давила (? — 1762), 4-я герцогиня де Атриско, 7-я маркиза де Велада, 5-я маркиза де ла Вилья-де-Сан-Роман, 13-я маркиза де Асторга, 6-я маркиза де Вильяманрике, 8-я маркиза де Аямонте, 14-я графиня де Трастамара, 6-я графиня де Сальтес, 5-я графиня де Ньева, 12-я графиня де Санта-Марта-де-Ортигейра и графиня де Вильялобос. Ему наследовал их сын:

 Вентура Осорио де Москосо и Гусман Давила и Арагон (1707 — 29 марта 1746), 4-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 3-й принц де Арасена, 5-й маркиз де Леганес, 7-й герцог Санлукар-ла-Майор, 6-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 14-й маркиз Асторга, 8-й маркиз де Альмасан, 9-й маркиз де Поса, 5-й маркиз де Майрена, 10-й маркиз де Аямонте, 6-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман, 7-й маркиз де Вильяманрике, 4-й маркиз де Монастерио, 8-й маркиз де Велада, 13-й граф де Монтеагудо, 10-й граф де Альтамира, 8-й граф де Лодоса, 8-й граф де Арзаркольяр, 14-й граф Трастамара, 8-й граф де Сальтес, 16-й граф де Ньева и 15-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра.
 Супруга — Буэнавентура Франсиска Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Рекесенс и Арагон (1712—1768), 12-я герцогиня де Сесса, 9-я герцогиня де Баэна, 10-я герцогиня де Сома, 11-я герцогиня ди Терранова, 10-я герцогиня ди Сантанджело, 10-я герцогиня ди Андрия, 15-я графиня де Кабра, 16-я графиня де Паламос, 10-я графиня де Оливето, 16-я графиня де Тривенто, 25-я баронесса де Бельпуч, 10-я баронесса де Калонже, баронесса де Линьола и 15-я виконтесса де Иснахар. Ему наследовал их сын:

 Вентура Осорио д Москосо и Фернандес де Кордова (1731 — 6 января 1776), 5-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 4-й принц де Арасена, 6-й маркиз де Леганес, 5-й герцог Атриско, 15-й маркиз Асторга, 16-й граф Кабра, 7-й герцог Санлукар-ла-Майор, 7-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 12-й герцог Сесса, 9-й герцог Баэна, 10-й герцог де Сома, 9-й маркиз де Велада, 10-й граф де Альтамира, 9-й маркиз де Альмасан, 10-й маркиз де Поса, 6-й маркиз де Майрена, 13-й маркиз де Аямонте, 7-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман, 8-й маркиз де Вильяманрике, 5-й маркиз де Монастерио, 14-й граф де Монтеагудо, 9-й граф де Лодоса, 9-й граф де Арзаркольяр, 17-й граф де Ньева, 8-й граф де Сальтес, 15-й граф Трастамара, 16-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 17-й граф де Паламос, 11-й граф ди Оливето, 17-й граф ди Авеллино, 17-й граф ди Тривенто, 14-й виконт де Иснахар, 26-й барон де Бельпуч, 11-й барон де Калонже и де Линьола.
 Супруга — Мария де ла Консепсьон де Гусман и Фернандес де Кордова (1730—1776), дочь Хосе де Гусмана и Гевары, 6-го маркиза де Монтеалегре, 6-го маркиза де Кинтаана-дель-Марко, графа де Кастронуэво, графа де лос Аркос, 12-го графа де Оньяте, графа де Вильямедьяна, маркиза де Кампо-Реаль, маркиза де Гевара, и Марии Феличе Фернандес де Кордовы и Спинолы, дочери Николаса Марии Фернандеса де Кордовы и Фигероа, 10-го герцога де Мединасели и 9-го маркиза де Прьего. Ему наследовал их сын:

  (17 января 1756 — 26 августа 1816), 6-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 5-й принц де Арасена, 7-й маркиз де Леганес, 6-й герцог Атриско, 11-й граф де Альтамира, 8-й герцог Санлукар-ла-Майор, 8-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 11-й герцг де Баэна, 14-й герцог Сесса, 12-й герцог де Сома, 15-й герцог Македа, 16-й маркиз Асторга, 10-й маркиз де Велада, 14-й маркиз де Аямонте, 11-й маркиз де Поса, 9-й маркиз де Вильяманрике, 8-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман, 10-й маркиз де Альмасан, 16-й маркиз де Эльче, 6-й маркиз де Монастерио, 7-й маркиз де Майрена, 18-й граф де Паламос, 10-й граф де Лодоса, 10-й граф де Арзаркольяр, 17-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 16-й граф де Трастамара, 17-й граф Кабра, 15-й граф де Монтеагудо, 17-й граф де Вильялобос, 18-й граф де Ньева, 9-й граф де Сальтес, 27-й барон де Бельпуч, 15-й виконт де Иснахар.
 Супруга — Мария Игнасия Альварес де Толедо и Гонзага Караччоло (1757—1795), дочь Антонио Марии Хосе Альвареса де Толедо и Переса де Гусмана, 10-го маркиза де Вильяфранка и де лос Велес, и Марии Антонии Доротеи Синфоросы Гонзага и Караччоло.
 Супруга — Мария Магдалена Фернандес де Кордова и Понсе де Леон (1780—1830), дочь Хоакина Фернандеса де Кордовы и Осеса и Бригиды Магдалены Понсе де Леон и Давилы. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (19 ноября 1777 — 31 августа 1837), 7-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 6-й принц де Арасена, 8-й маркиз де Леганес, 7-й герцог Атриско, 10-й герцог Санлукар-ла-Майор, 9-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 15-й герцог Сесса, 13-й герцог де Сома, 16-й герцог Македа, 12-й герцог Баэна, 17-й маркиз Асторга, 11-й маркиз де Велада, 15-й маркиз де Аямонте, 10-й маркиз де Вильяманрике, 12-й маркиз де Поса, 7-й маркиз де Монастерио, 8-й маркиз де Майрена, 17-й маркиз де Эльче, 9-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман, 11-й маркиз де Альмасан, 18-й граф Кабра, 19-й граф де Паламос, 18-й граф де Вильялобос, 10-й граф де Сальтес, 16-й виконт де Иснахар.
 Супруга — Мария дель Кармен Понсе де Леон и Карвахаль (1780—1813), 8-я маркиза де Кастромонте, 5-я герцогиня де Монтемар, 9-я графиня де Гарсиэс, дочь Антонио Марии Понсе де Леона Давилы и Каррильо де Альброноса, 4-го герцога де Монтемар, 8-го маркиза де Кастромонте, 5-го графа де Валермосо, 4-го графа де Гарсиэс, и Марии дель Буэн Консехо Карвахаль и Гонзага, дочери Мануэля Бернардино де Карвахаля и Суньиги, 6-го герцога де Абрантес и 5-го герцога де Линарес. Ему наследовал их сын:

  (22 июля 1801 — 22 февраля 1864), 8-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 9-й маркиз де Леганес, 8-й герцог Атриско, 11-й герцог Санлукар-ла-Майор, 10-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 16-й герцог Сесса, 14-й герцог де Сома, 17-й герцог Македа, 13-й герцог Баэна, 6-й герцог Монтемар, 18-й маркиз Асторга, 12-й маркиз де Велада, 9-й маркиз де Кастромонте, 16-й маркиз де Аямонте, 11-й маркиз де Вильяманрике, 10-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман, 12-й маркиз де Альмасан, 13-й маркиз де Поса, 9-й маркиз де Майрена, 18-й маркиз де Эльче, 8-й маркиз де Монастерио, 12-й маркиз де Монтемайор, 10-й маркиз дель Агила, 20-й граф де Паламос, 12-й граф де Лодоса, 11-й граф де Арзаркольяр, 19-й граф де Вильялобос, 19-й граф де Ньева, 11-й граф де Сальтес, 10-й граф де Гарсиэс, 6-й граф де Валермосо, граф де Кантильяна, 16-й граф де Монтеагудо, 14-й граф де Альтамира, 19-й граф Кабра, граф Трастамара, граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 17-й виконт де Иснахар, барон де Бельпуч, граф ди Оливето.
 Супруга — Мария Луиза де Карвахаль и де Керальт (1804—1843), дочь Хосе Мигеля де Карвахаля Варгаса и Манрике де Лара, 2-го герцога де Сан-Карлос, вице-короля Наварры, и Марии Эулалии де Керальт и Сильвы. Ему наследовал их старший сын:

 Хосе Мария Осорио де Москосо и Карвахаль (12 апреля 1828 — 5 ноября 1881), 9-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 16-й герцог  Сесса, 6-й герцог Монтемар, 11-й маркиз де Сан-Роман, 20-й маркиз Асторга, 10-й маркиз дель Агила, 20-й граф Трастамара и 15-й граф де Альтамира.
 Супруга — инфанта Луиза Тереза де Бурбон и Бурбон-Сицилийская (1824—1900), дочь инфанта Франсиско де Паулы, герцога Кадисского, и Луизы Карлотты Бурбон-Сицилийской. Ему наследовала их дочь:

 Мария Кристина Изабель Фернанда Осорио де Москосо и де Бурбон (26 мая 1850 — 27 марта 1904), 10-я маркиз де Мората-де-ла-Вега, 10-я маркиза де Леганес, 9-я герцогиня де Атриско.
 Супруг — Пьер Эжен, принц-герцог де Бофремон-Куртенэ (1843—1917), 6-й граф де Бофремон, 8-й принц де Морней. Ей наследовал их младший сын:

 Пьер д’Алькантара Лоран Жозеф Мари Александр Теодор (Педро де Алькантара) дле Бофремон и д’Обюссон (28 октября 1879 — 14 марта 1945), 11-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 11-й маркиз де Леганес, 10-й герцог Атриско.
 Супруга — Тереза Октавия Шеврье де Ла Бушардьер (1877—1959).

 Леопольдо Барон и Осорио де Москосо (2 января 1920 — 30 августа 1974), 12-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 12-й маркиз де Леганес, 20-й герцог Сесса, 12-й герцог Атриско и 19-й граф де Альтамира. Сын Леопольдо Барона и Торреса и Марии дель Перпетуо Сокорро Осорио де Москосо и Рейносо, 20-й маркизы де Асторга.
 Супруга — Мария Кристина Гавито и Хурэги. Ему наследовал их сын:

 Гонсало Барон и Гавито (род. 5 февраля 1948), 13-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 13-й маркиз де Леганес, 21-й герцог  Сесса, 13-й герцог Атриско, 20-й граф де Альтамира, 21-й маркиз Асторга, маркиз де Пико-де-Веласко-де-Ангустина.

См. также 
 Герцог Сесса
 Герцог Баэна
 Маркиз де Леганес
 Маркиз де Аямонте
 Герцог Санлукар-ла-Майор
 Герцог Медина-де-лас-Торрес
 Герцог Македа
 Герцог Атриско
 Виконт де Иснахар
 Маркиз де Майрена
 Маркиз Асторга
 Граф де Альтамира

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Маркизы Испании